10027 Perozzi – asteroide della fascia principale
 Giorgio Perozzi – personaggio della serie di film Amici miei, interpretato da Philippe Noiret